Волленберг, Марджори (Марджори Лорд; 1918—2015) — американская актриса.
 Волленберг, Николай Львович (1892—1937) — советский разведчик и деятель спецслужб, майор государственной безопасности.
 Волленберг, Эрих (1892—1973) — германский коммунист, начальник военно-политического отдела Коммунистической партии Германии.